Vingt-Deux-Novembre ou XXII-Novembre ou 22-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
22 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France : 
 Le , vers la fin de la première Guerre mondiale : 
 Entrée des troupes du général Passaga à Forbach en Moselle, marquant la fin de 48 années d'annexion à l'Allemagne;
 Libération de Strasbourg et Wilwisheim, dans le Bas-Rhin.

 Le  : indépendance effective du Liban, reconnue dès le  par un traité franco-libanais.

 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Libération de Frémestroff et Saint-Jean-Rohrbach, en Moselle.
 Libération de Bouxwiller et Marmoutier, Neuwiller-lès-Saverne, dans le Bas-Rhin.
 Libération de Carspach, dans le Haut-Rhin, par le  du 3e régiment de chasseurs d'Afrique (RCA).
 Libération de Senones dans les Vosges, par la  d'infanterie du  US. 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies « Vingt-Deux-Novembre » et « XXII-Novembre »

Graphie « 22-Novembre »

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 22 de Noviembre » ou « Veintidos de Noviembre »
 Mexique : événement non connu
 (Calle) 22 de Noviembre, à Guaymas dans l'État de Sonora.
 (Calle) 22 de Noviembre, à Nogales dans l'État de Sonora.
 (Calle) 22 de Noviembre, à , dans l'État de Veracruz.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
22